Ниже привёден список футбольных стадионов в Белоруссии.

Примечания 

Белоруссия
Стадионы